Alan McCormack (voetballer), Iers profvoetballer
Alan McCormack (wielrenner), Iers olympisch wielrenner